Kiewiet ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis de Kiewiet (1902–1986), niederländischer Historiker
 D. Roderick Kiewiet,  US-amerikanischer Hochschullehrer für Politikwissenschaft am California Institut of Technology
 Ilse Kiewiet (* 1927), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin

Siehe auch:
 Kiewit
 Kiewitt
 Kiwit